A Nová Polianka településnév jelentései:

 Mérgesvágása szlovákiai község szlovák neve a Felsővízközi járásban
 Újszéplak, Magastátra szlovákiai város részének szlovák neve a Poprádi járásban